Blue Grass nom anglais du pâturin, une graminée du genre Poa, peut désigner :

 Blue Grass, une ville de l'Iowa aux États-Unis
 The Blue Grass State, surnom donné au Kentucky
 , un aéroport du Kentucky
 The Blue Grass Boys, un groupe de musique américain

Voir aussi 
 Bluegrass